FLR est un sigle pouvant désigner :
 flèche lumineuse de rabattement, dans le jargon des personnels intervenant sur les autoroutes et les voies rapides urbaines ;
 Fiessinger-Leroy-Reiter ou syndrome oculo-urétro-synovial ;
 Front des lesbiennes radicales, un mouvement organisé en France en 1981 et peu après au Québec ;
 Fédération luxembourgeoise de rugby à XV.

FLR est un code pouvant désigner :
 Aéroport de Florence-Peretola,selon le code AITA des aéroports ;
 Fluor Corporation, sur la bourse de New York.
FLR est une abréviation pouvant désigner :

 Fout la rage, expression d'exaspération de la culture internet lors de discussion sur forums ou via messagerie instantanée.

Code IATA des aéroports